Ensemble Recherche — немецкий камерный ансамбль, исполняющий академическую музыку XX—XXI веков. Основан в 1985 г., базируется во Фрайбурге.

В состав ансамбля входит девять музыкантов: Melise Mellinger скрипка, Barbara Maurer альт, Åsa Åkerberg виолончель, Martin Fahlenbock  флейта, Jaime González гобой, Shizuyo Oka кларнет, Christian Dierstein ударные, Klaus Steffes-Holländer фортепиано, Jean-Pierre Collot фортепиано.

Репертуар ансамбля начинается с композиторов Второй венской школы и доходит до сегодняшнего дня (Вольфганг Рим, Брайан Фернейхоу, Вальтер Циммерман, Брис Позе, Сальваторе Шаррино, Тосио Хосокава, Эктор Парра, Мирослав Срнка и др.). Музыканты Ensemble Recherche осуществили премьерные исполнения более 400 произведений разных композиторов. Отдельный интерес Ensemble Recherche проявляет к современным переложениям старинной музыки (до начала XVIII века).

Ссылки
 официальный сайт 
вс

Камерные ансамбли Германии
Ансамбли современной музыки
Музыка во Фрайбурге
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1985 году
Музыкальные коллективы по алфавиту
Лауреаты Премии немецких музыкальных критиков‎
Лауреаты премии Райнхольда Шнайдера